Baas je politička stranka čija se ideologija zasniva na arapskom nacionalizmu i arapskom socijalizmu. Osnovana je 1947. godine. Danas je najjača stranka u Siriji, a ranije je postojala i u Iraku.

Povijest 
Baas vlada u Siriji od 8. ožujka 1963. godine, a Irak om je vladao od 1963., a onda ponovo od 1968. pa sve do 2003. (Rat u Iraku).

Moto partije je: jedinstvo, sloboda, socijalizam, a vjerovanja partije kombinirane su s pan-arabizmom, arapskim nacionalizmom i arapskim socijalizmom (više se zalažu za to nego za marksizam). 

U sirijskom parlamentu, partija ima 135 od 250 zastupnika što je preko polovice sirijskog parlamenta.

Vanjske poveznice 

 Službena stranica stranke